Intel P2 puede referirse a:

 Intel Pentium II, 6.ª generación de CPU diseñada por Intel.
 Intel 80286, 2.ª generación de CPU diseñada por Intel.

πP2